Сандвик — международная компания, основанная в 1862 году Ёраном Фредриком Ёранссоном в городе Сандвикен, Швеция. Компания Sandvik является высокотехнологичной инженерной группой, производящей инструменты и инструментальные системы для резки металла, оборудования, инструментов и услуг для горной и строительной отраслей, продуктов из нержавеющей стали и специальных сплавов, а также изделий для промышленного отопления. Компания Sandvik имеет около 43,000 сотрудников в более чем 150 странах. Оборот составляет примерно 91 млрд (2017) СЭК.

Sandvik была первой компанией, которая использовала в коммерческих целях Бессемеровский процесс. Первая доменная печь была установлена английским инженером в 1858 году и сейчас экспонируется в парке в Сандвикене, Швеция.

Корпоративная структура 

Операции Sandvik распределены по трём бизнес-направлениям.

Обработка материалов Sandvik 
Производитель инструментов и инструментальных систем для резки металла. Продукция производится из цементированного карбида и других твёрдых материалов, таких как алмаз, кубический нитрид бора и специальная керамика. Это направление включает компанию Sandvik coromant.

Горные технологии 

Поставщик оборудования, инструментов, услуг и технических решений для горнодобывающей и строительной отраслей. Области применения включают производство, буровых, породоразрушающих, дробильно-сортировочных, погрузо-доставочных, прокладывателей тоннеля, устройств для разрушения и сноса.

Технология Материалов 
Производитель современных нержавеющих сталей и специальных сплавов для наиболее требовательных отраслей. Предложение охватывает большое разнообразие форм продукции, таких как трубы, проволока, полосы и металлический порошок, а также продукции для промышленного отопления.

Модели 
 Sandvik LH 570 — подземный погрузчик
 Sandvik MB 670 — горный комбайн

Бирмингем 
Первый зарубежный офис Sandvik располагался в Бирмингеме, Англия. Ныне находится в соседнем Халесоуэне.

Россия 
В Кузбассе горнорудное оборудование компании Sandvik применяется при проходке угольных пластов. В частности, Sandvik MB 670 применяется на шахтах Котинская, Талдинская-Западная, ш. им. С. М. Кирова.

В процессе добычи золота и иных драгметаллов оборудование Sandvik широко используется в Магаданской области (месторождения Приморское, Кубака, Биркачан), Хабаровском крае ("Ресурсы Албазино") и Бурятии (р. Ирокинда).

В связи с кризисом, возникшим из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года и последовавших за ними санкций Евросоюза все договорные отношения с российскими заказчиками приостановлены на неопределенный срок.

См. также 
 Список шведских компаний
 Sandvik Coromant

Примечания

Ссылки 
 Русскоязычный сайт
Торговые марки Швеции
Машиностроительные компании